Manaureri – abitanti di Manaure (La Guajira)
Manaureri – abitanti di Manaure Balcón del Cesar